Frédéric Patouillard (1974- ), footballeur français ;
 Narcisse Théophile Patouillard (1854-1926), pharmacien et mycologue français ;

Personnage de fiction 
 Patouillard, héros d'une série de courts-métrages comiques français de l'époque du cinéma muet de 1909 à 1916.

Homonymie
Homonymie de patronyme